Észak-Macedónia
Orehovo, település a Pellagóniai körzet Bitolai járásában

 Oroszország
Orehovo, település a Vlagyimiri területen
Orehovo, metróállomás a moszkvai metró 2-es számú vonalán